Тохадуттэ (устар. То-Хадуттэ) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 26 км по правому берегу протоки Паравыяха. Длина реки составляет 40 км. По водному реестру длина составляла 66 км, однако ныне нижнее течение реки считается протокой Паравыяха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300062514.

Примечания 

Бассейн Пура
Реки Пуровского района